Duitsland:
 Mülheim an der Mosel, een plaats in het district Bernkastel-Wittlich in Rijnland-Palts
 Mülheim an der Ruhr, een stad in Noordrijn-Westfalen
 Mülheim-Kärlich, een plaats in het district Mayen-Koblenz in Rijnland-Palts
 Keulen-Mülheim (vroeger Mülheim am Rhein), een stadsdeel van Keulen
 Mülheim (Blankenheim), een plaats in Noordrijn-Westfalen
 Mülheim (Warstein), een plaats in het district Soest in Noordrijn-Westfalen
 Mülheim (Zülpich), een plaats in Noordrijn-Westfalen

Zie ook
 Mühlheim (doorverwijspagina)
 Müllheim (doorverwijspagina)
 Mulheim, een Belgisch gehucht ten zuiden van Lanklaar